Барилюк Валентин Вікторович — майстер-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Барилюк Юрій Авксентійович (1962—2022) — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Бакалія Теда Барилюка

Прізвища на -юк